ZKU steht für:
 Flughafen Sursee (IATA-Code), Flughafen von Sursee, Kanton Luzern, Schweiz

zku steht für:
 Kaurna Warra (ISO-639-3-Code), ausgestorbene australische Sprache der Kaurna, Adelaide Plains, South Australia

Abkürzung